Le premier tour des élections municipales françaises de 2020 à Saint-Dizier  a eu lieu le . Le second tour, initialement prévu le 22 mars 2020, est d'abord reporté sine die en raison de la pandémie de Covid-19 en France, puis fixé au 28 juin 2020. Il s'agit du  renouvellement du conseil municipal.

Conformément à la législation prévue pour les villes moyennes, l'élection se joue en deux tours si une liste n'obtient pas la majorité absolue lors du premier tour. La répartition des sièges se fait de façon proportionnelle pour 50% du conseil municipal au regard des résultats obtenus, l'autre moitié du conseil est occupé par les conseillers de la liste gagnant l'élection.

Contexte à Saint-Dizier 
Depuis 1995, c'est François Cornut-Gentille qui dirige la cité Bragarde. La longévité de la majorité de ce dernier fait de Saint-Dizier un bastion de droite, alors que la cité Bragarde était à l'époque très ancrée à gauche. En conformité avec la loi en vigueur interdisant le cumul des mandats électoraux, ce dernier choisit de garder son poste de Député de la Haute-Marne et laisse son siège de maire à Elisabeth Robert-Dehault, mais continue de siéger au Conseil municipal.

La majorité municipale connaît cependant une scission lors du dernier mandat, accentuée par l'investiture de l'ex directeur de cabinet du maire sortant Quentin Brière. Elle éclate à l'aube du premier tour et deux listes dissidentes se déclarent: "Pascale Krebs 2020" conduite par Pascale Krebs, et la liste "Du renouveau à Saint-Dizier" conduite par Jean-Michel Feuillet.

À gauche, trois listes concourent également à la mairie: Jean-Luc Bouzon avec "La gauche citoyenne - l'humain au cœur de Saint-Dizier" soutenue par le Parti communiste français, une liste Gilets jaunes conduite par Bernard Bouvret, et une liste du Parti socialiste conduite par Alain Cédelle.

Au centre, une liste soutenue par La République en Marche et dirigée par Laurent Daval, qui compte également Maxime Belgrand.

C'est donc dans un double contexte inédit que se déroule cette élection: la présence de sept listes et le contexte national lié à la crise sanitaire du COVID-19 qui a fortement affecté les scrutins municipaux.

Résultats

Premier tour 
Une seule liste parvient à se détacher du peloton, celle de la majorité municipale avec environ 40% des voix. Quatre autres listes se qualifient pour le second tour : celles de Pascale Krebs, Jean-Michel Feuillet, Laurent Daval et Jean-Luc Bouzon, avec des scores tournant autour de 12 %.

Second tour 
Affecté par le contexte sanitaire, le second tour se tient trois mois après le premier, le . Lors de l'entre-deux tours, les trois listes dissidentes trouvent un terrain d'entente et créent une alliance. Les listes de Pascale Krebs et Jean-Michel Feuillet fusionnent, tandis que Laurent Daval figure parmi les colistiers de la nouvelle liste. "Ensemble, plus forts pour Saint-Dizier" espère donc compter sur un report de voix victorieux et fait campagne contre celle de Quentin Brière qu'elle prend régulièrement pour cible, notamment lors des débats d'entre deux-tours.

Les résultats tombent peu après 20h et Quentin Brière remporte l'élection avec la Majorité absolue (50,05%), devant la liste Feuillet (33,6%) et la gauche citoyenne (16,6%), confirmant l'ancrage à droite de la ville de Saint-Dizier, mais également l'affaiblissement de la majorité en place, bien que vainqueur.

L'abstention, grande gagnante du scrutin 
S'élevant à 71%, elle devance majoritairement l'abstention nationale, mettant en évidence un certain désintérêt Bragard pour sa politique de proximité, bien que le contexte sanitaire soit particulier.

Notes et références 

Saint-Dizier
Saint-Dizier
Saint-Dizier, 2020